Alfredo Tragni – imprenditore, dirigente sportivo e calciatore italiano
 Bianca Tragni – giornalista e scrittrice italiana